Aschbach puede hacer referencia a:

Aschbach, una localidad francesa.
Aschbach, una localidad alemana.